Kody ISO 3166-2 dla obwodów, miast wydzielonych oraz republiki autonomicznej Ukrainy:

Zobacz też 
 kody ISO 3166-1 dla państw

2:UA
Podział administracyjny Ukrainy